Herculia – genere di insetti della famiglia Pyralidae
Legio II Herculia – legione romana nella Scizia
Legio VI Herculia – legione romana nell'Illirico
Via Herculia – strada romana nell'Italia antica